Шарлотта Альбертина Эрнестина фон Штейн (, урожд. фон Шардт; ,  — , ) — придворная дама герцогини Анны Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской и близкое доверенное лицо герцогини Луизы Гессен-Дармштадтской, а также близкая подруга Иоганна Вольфганга Гёте, семьи Иоганна Готфрида фон Гердера и Фридриха Шиллера, на чью жизнь и творчество она оказала огромное влияние.

Взаимоотношениям Шарлотты фон Штейн и Гёте посвящена пьеса современного немецкого поэта Петера Хакса «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гёте». Пьеса, ставшая в своё время мировым бестселлером, представляет собой монодраму, где все пять актов Шарлотта фон Штейн находится на сцене одна и обращается к публике.

Примечания

Ссылки 
 

Иоганн Вольфганг Гёте
Фридрих Шиллер